Жукевичи  — топоним:

Беларусь 
 Жукевичи — деревня, Берестовицкий сельсовет, Берестовицкий район, Гродненская область
 Жукевичи — деревня, Олекшицкий сельсовет, Берестовицкий район, Гродненская область
 Жукевичи — деревня, Эйсмонтовский сельсовет, Берестовицкий район, Гродненская область
 Жукевичи — деревня, Коптёвский сельсовет, Гродненский район, Гродненская область